Tomàs Carreras i Artau, Catalaans ethicus, etnograaf en politicus
 José Carreras i Coll, Spaans tenor en operazanger
 Joan Carreras i Martí, Catalaans taalkundige en encyclopedist
 Lluís Carreras i Ferrer, Spaans profvoetballer